Acontia binominata is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1892 door Arthur Gardiner Butler.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

binominata
Dier uit het Afrotropisch gebied